François Simon (actor) (1917–1982), actor de pel·lícules suís.
 François Simon (ciclista) (1968), ex-ciclista de carretera francès.
 François Simon (periodista) (1953), periodista i crític gastronòmic francès.
 François Simon (polític) (1887-1965), polític luxemburguès, Ministre d'Economia de Luxemburg.
 François C. Antoine Simon (1844–1923), polític haitià, President d'Haití.
 François Joseph Simon, més conegut com a Michel Simon (1895-1975), actor de pel·lícules suís.